In 1913/14 werd het negentiende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond (NFV). 

Omdat de bond de NFV-Liga had ingevoerd dat seizoen als één reeks voor het hele gebied was deze competitie de tweede klasse. Na dit seizoen brak de Eerste Wereldoorlog uit en werd de NFV-Liga begraven. De competitie van Hamburg-Altona werd weer de eerste klasse en de clubs uit de tweede klasse bleven in de competitie samen met nog twee promovendi, waardoor er het volgende seizoen 15 clubs waren.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1913/14